|-
| 40401 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40402 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40403 - ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40404 - || 1999 OB || 16 iulie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 40405 - || 1999 OU || 17 iulie 1999 || Bergisch Gladbach || 
|-
| 40406 - ||  || 16 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40407 - ||  || 31 august 1999 ||  || T. Urata
|-
| 40408 - ||  || 4 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 40409 Taichikato ||  || 6 septembrie 1999 || Ceccano || 
|-
| 40410 Příhoda ||  || 4 septembrie 1999 || Ondřejov || 
|-
| 40411 - ||  || 6 septembrie 1999 || Gekko || 
|-
| 40412 - ||  || 4 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 40413 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40414 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40415 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40416 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40417 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40418 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40419 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40420 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40421 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40422 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40423 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40424 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40425 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40426 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40427 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40428 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40429 - ||  || 7 septembrie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 40430 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40431 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40432 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40433 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40434 - ||  || 9 septembrie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 40435 - ||  || 9 septembrie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 40436 Sylviecoyaud ||  || 10 septembrie 1999 || Campo Catino || Campo Catino
|-
| 40437 - ||  || 6 septembrie 1999 || Farpoint || , 
|-
| 40438 - ||  || 6 septembrie 1999 || Farpoint || G. Bell, G. Hug
|-
| 40439 - ||  || 9 septembrie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 40440 Dobrovský ||  || 11 septembrie 1999 || Ondřejov || , 
|-
| 40441 Jungmann ||  || 11 septembrie 1999 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 40442 - ||  || 11 septembrie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 40443 - ||  || 7 septembrie 1999 ||  || E. W. Elst
|-
| 40444 Palacký ||  || 12 septembrie 1999 || Ondřejov || , 
|-
| 40445 - ||  || 12 septembrie 1999 || Prescott || 
|-
| 40446 - ||  || 12 septembrie 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 40447 - ||  || 11 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 40448 - ||  || 12 septembrie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 40449 - ||  || 12 septembrie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 40450 - ||  || 12 septembrie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 40451 - ||  || 13 septembrie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 40452 - ||  || 12 septembrie 1999 || Reedy Creek || 
|-
| 40453 - ||  || 13 septembrie 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 40454 - ||  || 12 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 40455 - ||  || 12 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 40456 - ||  || 13 septembrie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 40457 Williamkuhn ||  || 4 septembrie 1999 || OCA-Anza || , 
|-
| 40458 - ||  || 14 septembrie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 40459 Rektorys ||  || 14 septembrie 1999 || Ondřejov || , 
|-
| 40460 - ||  || 15 septembrie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 40461 - ||  || 15 septembrie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 40462 - ||  || 15 septembrie 1999 || Višnjan || Višnjan
|-
| 40463 - ||  || 15 septembrie 1999 || Calgary || 
|-
| 40464 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40465 - ||  || 14 septembrie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 40466 - ||  || 14 septembrie 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 40467 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40468 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40469 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40470 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40471 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40472 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40473 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40474 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40475 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40476 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40477 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40478 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40479 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40480 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40481 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40482 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40483 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40484 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40485 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40486 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40487 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40488 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40489 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40490 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40491 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40492 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40493 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40494 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40495 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40496 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40497 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40498 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40499 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 40500 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-